Savoy est le nom de la Savoie en anglais.

Personnalités 

 Andy Savoy (né en 1963), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick
 Bénédicte Savoy, universitaire et historienne de l’art française vivant en Allemagne ;
 Douglas Savoy, explorateur américain ayant découvert une cité perdue au Pérou ;
 Emile Savoy, personnalité politique suisse ;
 Guy Savoy, chef cuisinier français ;
 Marc Savoy, un accordéoniste américain de musique cadienne.

 Nicole Savoy, nom de ring de la catcheuse (lutteuse professionnelle) Nicole Matthias ;

Savoy, von Savoyen ou Saphoy est un nom porté par une famille de sculpteurs et bâtisseurs allemands :
 Michel de Savoy, maître d'œuvre de la cathédrale de Cologne ;
 Hans von Saphoy, sculpteur en Autriche, descendant du précédent ;
 Hans Saphoy, bâtisseur de cathédrale, descendant du précédent.

Localités 

 Savoy, dans l'Illinois, aux États-Unis ;
 Savoy, au Massachusetts, aux États-Unis ;
 Savoy, au  Texas, aux États-Unis ;
 Savoy, au Dakota du Sud, aux États-Unis.

Divers 
 Savoy Records, labels de disques de jazz américains et britanniques
 Savoy, un groupe américano-norvégien de musique pop
 Savoy Hotel, grand hôtel londonien
 Savoy Hotel, grand hôtel de Berlin
 Savoy, hôtel à Chamonix, construit en 1901, ancien palace avant la guerre, exploité par le Club Med à partir des années 1960, appartenant de nos jours à l'entreprise 
 Savoy Palace, immeuble sis à Nice au 3 promenade des Anglais : voir aussi articles Liste des palais de Nice et Palais de Nice.
 Savoy, ancien grand hôtel du Caire, détruit en 1924
 Continental-Savoy, ancien grand hôtel du Caire, détruit en 2018
 Savoy Theatre, théâtre londonien
 Vase Savoy, vase dessiné par Aino Aalto et Alvar Aalto
 Savoy Ballroom, mythique salle de danse (ballroom) new-yorkaise